Musalek ist der Familienname folgender Personen:

 Konrad Musalek (* 1933), österreichischer Komponist und Musikpädagoge
 Martin Musalek, Sportmediziner
 Michael Musalek (* 1955), österreichischer Psychiater und Psychotherapeut